Sammartinesi – abitanti di San Martino (Ferrara)
Sammartinesi – abitanti di San Martino Buon Albergo
Sammartinesi – abitanti di San Martino Canavese
Sammartinesi – abitanti di San Martino Gusnago
Sammartinesi – abitanti di San Martino Sannita
Sammartinesi – abitanti di San Martino Siccomario
Sammartinesi – abitanti di San Martino Spino
Sammartinesi – abitanti di San Martino Valle Caudina
Sammartinesi – abitanti di San Martino a Ulmiano
Sammartinesi – abitanti di San Martino al Cimino
Sammartinesi – abitanti di San Martino al Tagliamento
Sammartinesi – abitanti di San Martino dall'Argine
Sammartinesi – abitanti di San Martino del Lago
Sammartinesi – abitanti di San Martino di Finita
Sammartinesi – abitanti di San Martino di Venezze
Sammartinesi – abitanti di San Martino in Passiria
Sammartinesi – abitanti di San Martino in Pedriolo
Sammartinesi – abitanti di San Martino in Pensilis
Sammartinesi – abitanti di San Martino in Rio
Sammartinesi – abitanti di San Martino in Strada
Sammartinesi – abitanti di San Martino sul Fiora